Línea 61 puede referirse a:

 Línea 61 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 61 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 61 de autobuses de Madrid.
 Línea 61 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.